Sattuara hurri név, nevezetes viselői:
 I. Sattuara, ismeretlen származású, Sattivaza utódja Mitanni trónján, i. e. 13. század
 II. Sattuara, asszírok ellen lázadó hurri főember, i. e. 13. század